Diese Liste zeigt die Flaggen und Wappen der Aimags der Mongolei.

Die Mongolei gliedert sich in 21 Aimags (Provinzen) und die Hauptstadt Ulan Bator.

Liste

Weblinks 

 Flags of the World (englisch)

Mongolei
Mongolei
Flaggen